Брётен — населённые пункты в Германии.

 Брётен — коммуна в земле Шлезвиг-Гольштейн
 Брётен — сельский населённый пункт в Хойерсверде, Саксония.
 Брётен-Михалкен — район Хойерсверды, Саксония.